Arthroceras (plant) - geslacht van planten uit de Amaranten-familie
 Arthroceras (vlieg) - geslacht van snavelvliegen uit de Rhagionidae-familie